Il singolare del torneo di tennis BCR Open Romania 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Florent Serra che ha battuto in finale Igor' Andreev 6–3, 6–4.

Teste di serie

  Mariano Puerta (quarti di finale)
  Filippo Volandri (secondo turno)
  Andrei Pavel (quarti di finale)
  Victor Hănescu (semifinali)

 Gaël Monfils (primo turno)
 José Acasuso (secondo turno)
 Paul-Henri Mathieu (quarti di finale)
 Fernando Verdasco (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

BCR Open Romania 2005
ATP Tour 2005